Obrist steht für:
 Obrist, frühneuzeitlicher Regimentschef oder Regimentsinhaber, auch Kurzform für Obristfeldhauptmann
 Obrist, Titel des frühneuzeitlichen Obristlieutenant im 17. und 18. Jahrhundert, militärischer Kommandeur für den Regimentsinhaber
 Oberst, ein militärischer Dienstgrad
 das Regime der Obristen, siehe Griechische Militärdiktatur
 Obristen, Regierungskreise der Sanacja

Obrist ist der Familienname folgender Personen:
 Alexandra Obrist (* 1993), italienische Naturbahnrodlerin
 Aloys Obrist (1867–1910), deutscher Musikwissenschaftler
 Christian Obrist (* 1980), italienischer Leichtathlet
 Christine Egerszegi-Obrist (* 1948), Schweizer Politikerin
 Emile Obrist (1870–1954), Schweizer Unternehmer und Politiker 
 Franz Obrist (* 1965), italienischer Naturbahnrodler
 Hans Ulrich Obrist (* 1968), Schweizer Kurator und Autor
 Hans Heusser-Obrist († 2014), Schweizer Tiermediziner
 Hermann Obrist (1862–1927), Schweizer Bildhauer
 Hildegard Obrist-Jenicke (1856–1937), deutsche Theaterschauspielerin, siehe Hildegard Jenicke
 Johann Georg Obrist (1843–1901), österreichischer Schriftsteller und Beamter
 Johann Joseph Obrist, deutscher Bildhauer, der mindestens von 1720 bis 1752 in Augsburg und Umgebung tätig war
 Jürg Obrist (* 1947), Schweizer Grafiker und Schriftsteller
 Karl Arnold-Obrist (1796–1862), römisch-katholischer Bischof

 Robert Obrist (Architekt) (1937–2018), Schweizer Architekt
 Robert Obrist (* 1958), Schweizer Agronom und Politiker
 Rudolf Obrist (1809–1872), Schweizer Maler
 Walther Obrist (1877–1936), österreichischer Schriftsteller
 Willy Obrist (1918–2013), Schweizer Arzt und Psychologe

Siehe auch: